Czarnowo ist der Name folgender Orte in Polen:

 Czarnowo (Zławieś Wielka), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945 Scharnau, Kreis Thorn, Westpreußen
 Czarnowo (Krosno Odrzańskie), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Neuendorf, Kreis Crossen (Oder), Brandenburg
 Czarnowo (Goworowo), Dorf im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Czarnowo (Dorf, Pomiechówek), Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Masowien
 Czarnowo (Waldsiedlung, Pomiechówek), Waldsiedlung im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Masowien
 Czarnowo (Szczuczyn), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Czarnowo (Brusy), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, 1942 bis 1945 Schwarzhöfen, Kreis Konitz, Westpreußen
 Czarnowo (Kozielice), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Groß Zarnow, Kreis Pyritz, Pommern

Siehe auch: 
 Czarnowo-Dąb, Czarnowo-Undy, Czarnowo Średnie, Czarnowo Wielkie, Stare Czarnowo
 Czarnów